Râul Măcicaș se poate referi la:

 Râul Măcicaș - afluent al Timișului
 Râul Măcicaș - afluent al râului Valea Mare